Pongrácz István (1582–1619) jezsuita szerzetes, vértanú
 Pongrácz István (1713–1767) bölcseleti és teológiai doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár
 Pongrácz István (1821–1900) honvédőrnagy, vezérőrnagy
 Pongrácz István (1894–1978) katonatiszt, zongoraművész
kitalált személy
 Pongrácz István, Mikszáth Kálmán Beszterce ostroma c. művének főszereplője